Le quai Maréchal-Joffre est une voie qui peut désigner :

le quai Maréchal-Joffre à Asnières-sur-Seine ;
 le quai du Maréchal-Joffre à Courbevoie ;
 le quai Maréchal-Joffre à Lyon ;
 le quai Maréchal-Joffre à Cosne-sur-Loire ;

Homonymie de toponyme